Йёран Сёрлот (; род. 16 июля 1962, Кристиансунн, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Русенборг» и сборную Норвегии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Отец футболиста Александера Сёрлота, выступающего за «РБ Лейпциг».

Клубная карьера 
Сёрлот начал карьеру в клубе «Стриннхейм». В 1985 году Йёран перешёл в «Русенборг». С новой командой он пять раз выиграл Типпелигу и три раза стал обладателем Кубка Норвегии. В 1989 году Сёрлот на правах краткосрочной аренды он выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. 6 мая в матче против «Юрдинген 05» он дебютировал в Бундеслиге.

В 1993 году Йёран перешёл в турецкий «Бурсаспор». В Турции он без особых успехов отыграл год, после чего вернулся на родину. Его новый клубом стал «Викинг», где Сёрлот завершил карьеру по окончании сезона.

Международная карьера 
22 мая 1989 года в товарищеском матче против сборной Швеции Йёран дебютировал за сборную Норвегии. В 1994 году Сёрлот был включен в заявку национальной команды на участие в Чемпионате мира в США. На турнире он сыграл в матче против сборной Ирландии.

Достижения 

Командные

 «Русенборг»
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1985
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1988
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1990
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1992
  Чемпионат Норвегии по футболу — 1993
 Обладатель Кубка Норвегии — 1988
 Обладатель Кубка Норвегии — 1990
 Обладатель Кубка Норвегии — 1992

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 
 Norges Fotballforbund
 RBKweb - Legend
  LANDSLAGET

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Стриннхейм»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах